Revolutionsbryllup – cortometraggio del 1910 diretto da Holger Rasmussen
 Revolutionsbryllup – film del 1915 diretto da August Blom